Notti magiche – nome non ufficiale dell'inno dei Mondiali di calcio Italia '90
Italia '90 - Notti magiche – film documentario del 1991 diretto da Mario Morra
Notti magiche – film del 2018 diretto da Paolo Virzì